Goethestraße 19 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Goethestraße 19 (Quedlinburg), siehe Goethestraße 4a, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 (Gernrode)
 Goethestraße 19/21 (Radebeul), siehe Einfamilien-Doppelhaus Müller/Seifert

Siehe auch:
 Goethestraße